Isotype pode se referir a: 

 Em biologia, o International Code of Botanical Nomenclature.
 ISOTYPE (pictogramas), um sistema de pictogramas projetados para comunicar informação de forma simples e não-verbal.

Desambiguação